Sachin kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sachin, Pas-de-Calais, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France,

Indien 

 Sachīn, ort, Gujarat, Sūrat, 
 Sachin (furstestat), en furstestat i Indien 1791–1948

Robotskapade Indienförgreningar